Кейт Мику́ччи (; род. 31 марта 1980 год) — американская актриса, комик и автор-исполнитель. Она наиболее знаменита, как исполнительница роли Стефани Гуч в телесериале Клиника, Шелли в сериале Воспитывая Хоуп и Люси в сериале Теория Большого взрыва. Также она составляет половину комедийного дуэта Garfunkel and Oates.

Ранние годы 
Кейт родилась в Нью-Джерси в семье итальянского происхождения. Детство она провела в городе Назарет в штате Пенсильвания, тогда она и получила первые уроки игры на фортепиано от своей матери. В 1998 году Кейт окончила школу вместе с музыкантом Джорданом Уайтом.
После этого она окончила Кистоунский колледж по специальности изобразительные искусства, а затем в 2003 году получила степень бакалавра искусств. По состоянию на 2008 год, проживает в Лос-Анджелесе.

Карьера 
Появление Микуччи на ТВ включает в себя множество рекламных роликов, гостевые роли в сериалах Малкольм в центре внимания, Долго и счастливо, Как я встретил вашу маму, Кори в доме, Campus Ladies, и роли в сериалах Клиника, Воспитывая Хоуп и Теория Большого взрыва. Микуччи снималась в фильмах Последнее ура, Барт снял номер в гостинице и Однажды в Риме.

Микуччи снялась в пяти эпизодах телесериала Клиника («My Lawyer’s In Love», «My Absence», «My Chief Concern», «Our Histories» и «My Finale») в роли Стефани Гуч, игрока на укулеле. Она исполняет в сериале несколько песен — «The Happy Song», «Mr. Moon» и «Fuck You» (название которой было изменено на «Screw You»). В 2009 году она снялась в короткометражном фильме Imaginary Larry, сценарий к которому она написала вместе с Рики Линдхоум, её партнёром по группе Garfunkel and Oates.

Микуччи проводила концертное шоу «Playin' with Micucci» каждый третий понедельник в Steve Allen Theater на бульваре Голливуд, в Голливуде, последний раз шоу проводилось в августе и октябре 2011 года. На своих выступлениях она представляла песни и истории в виде музыкального шоу. Она называла название шоу единственным его грязным аспектом (игра слов основана на жаргонном значении слова cucci — влагалище). Также Микуччи вместе с Линдхоум проводили в Лос-Анджелесе шоу под названием «An Evening with Garfunkel and Oates». Микуччи вместе с Уильямом Мэйси играла на укулеле для продвижения фильма Барт снял номер в гостинице. Видео их выступления обрело популярность на таких сайтах как YouTube и The Huffington Post.

Кейт выпустила два сольных мини альбома, которые были выпущены в начале 2009 и конце 2010 года.

В 2010 году она снялась в фильме Однажды в Риме, а также в эпизоде шестого сезона сериала Дурман. В том же году она снялась в ряде эпизодов сериала Смертельно скучающий на канале HBO, а также в сериале Воспитывая Хоуп в роли Шелли. В феврале 2011 года Кейт снялась в рекламе Progressive Insurance в роли официантки. Она озвучила Венди в мультсериале Время приключений, а также Джули Кейн в мультсериале Мотор-Сити. В июле 2012 года Кейт снялась в Scary Smash.

В январе 2013 года Микуччи прошла пробы и получила роль в сериале Теория Большого взрыва. Её персонаж (пугливая девушка по имени Люси, некоторое время встречавшаяся с Раджем) дебютировал 14 февраля 2013 года. Микуччи стала гостевым судьёй в телешоу King of the Nerds.

Дискография 
 Songs — EP (25 января 2009 года)
 Walking in Los Angeles
 Out the Door
 Mr. Moon
 Dear Deer
 Just Say When
 EP Phone Home — EP (22 ноября 2010 года)
 I Have a Crush on My Teacher
 The Happy Song
 For My Dog Jack
 Song for the Late Night People
 Soup in the Woods
 Taking Chances

Фильмография

Награды 
30 декабря 2009 года, G4TV назвал её женщиной № 1 в комедии.

Примечания

Ссылки 

 
 

Выпускники Кистоунского колледжа
Выпускники Университета Лойола Мэримаунт
Комики-музыканты США
Комедиантки США